Wolfgang Ehmke ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Ehmke (Politiker) (* 1946), deutscher Agrarbiologe und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wolfgang Ehmke (Publizist) (* 1947), deutscher Umweltaktivist und Publizist